Ziegenhain ist der Name folgender Orte:

Orte:
 Ziegenhain (Jena), ein Stadtteil von Jena, Thüringen
 Ziegenhain (Nossen), Stadtteil von Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Ziegenhain (Schwalmstadt), ein Ortsteil von Schwalmstadt, Hessen
 Ziegenhain (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
historisch:
 Grafschaft Ziegenhain, eine Grafschaft in Hessen
 Landkreis Ziegenhain, Verwaltungseinheit in Nordhessen
 Cikháj, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Gebäude:
 Wasserfestung Ziegenhain, Festung in Schwalmstadt, Hessen

Ziegenhain ist der Name folgender Personen:
 Ziegenhain (Adelsgeschlecht), 1450 erloschenes Grafengeschlecht

 Berthold I. (Ziegenhain) († 1258), Graf von Ziegenhain und Nidda zu Ziegenhain
 Burkhart von Ziegenhain († 1247), Dompropst von Fritzlar, Erzbischof von Salzburg
 Elisabeth von Ziegenhain († 1431), Ehefrau des Grafen Ulrich V. von Hanau
 Engelbert I. (Ziegenhain) († 1329), Graf von Ziegenhain und Nidda zu Nidda
 Engelbert III. (Ziegenhain) († 1401), Graf von Ziegenhain und Nidda
 Friedrich von Ziegenhain († 1229), Graf von Wildungen und Ziegenhain
 Gottfried I. (Ziegenhain) (1099–1168), Begründer des Hauses Ziegenhain
 Gottfried II. (Ziegenhain) († um 1200), Graf von Ziegenhain
 Gottfried IV. (Ziegenhain) († 1250), Graf von Ziegenhain und Nidda zu Nidda
 Gottfried V. (Ziegenhain) († 1272), Graf von Ziegenhain
 Gottfried VI. (Ziegenhain) (1262–1304), Graf von Ziegenhain
 Gottfried VII. (Ziegenhain) († 1372), Graf von Ziegenhain und Nidda, Hauptmann des Sternerbunds
 Gottfried VIII. (Ziegenhain) († 1394), Graf von Ziegenhain und Nidda, Hauptmann des Sternerbunds
 Gozmar III. (Ziegenhain) († 1184), Graf von Ziegenhain

 Ludwig I. (Ziegenhain) († 1229), Graf von Ziegenhain und Graf von Nidda
 Ludwig II. (Ziegenhain) († nach 1289), Graf von Ziegenhain und Nidda zu Nidda

 Rudolf II. (Ziegenhain) (um 1132–nach 1188), Graf von Ziegenhain